Amilcare Baghino (1912 – ...) – calciatore italiano
 Cesco Giulio Baghino (1911-2003) – politico italiano
 Gianni Baghino (1919-1995) – attore italiano